Schweitzer je příjmení německého původu:

 Albert Schweitzer (1875–1965) – německý teolog, filosof, lékař a humanista
 Mary Higby Schweitzer – americká paleontoložka

Související články 
 Institut Alberta Schweitzera
 Schweizerovo činidlo